Орло́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Пронском районе Рязанской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Орловский.

Герб 
Герб Орловского сельского поселения утверждён 19 марта 2013 года и 16 апреля 2013 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 8311.

Описание герба гласит: «В зелёном поле вверху — золотой орёл, держащий лапами две дубовые ветви того же металла, выходящие в оконечности из углов и положенных верхними концами накрест; в оконечности всё сопровождено золотым же кувшином (без рукояти), полным серебряного молока. В золотой левой вольной части со скруглённым внутренним углом — старинная зелёная княжеская шапка, отороченная чёрным собольим мехом, над которым — золотое украшение („городок“) с жемчужиной».

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Рязанской области от 7 октября 2004 года № 89-ОЗ «О наделении муниципального образования Пронский район статусом муниципального района, об установлении его границ и границ муниципальных образований, входящих в его состав»

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Пронского района
Сельские поселения Рязанской области